Се́ргиевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сергиевка — прежнее название села Ынтымак в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Сергиевка — село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Сергиевка — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Сергиевка — село в Краснояружском районе Белгородской области.
 Сергиевка — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Сергиевка — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Сергиевка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Сергиевка — деревня в Чернавском сельсовете Измалковского района Липецкой области. 
 Сергиевка — деревня в Преображенском сельсовете Измалковского района Липецкой области.
 Сергиевка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Сергиевка — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Сергиевка — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Сергиевка — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Сергиевка — село в Первомайском районе Оренбургской области.
 Сергиевка — деревня в Путятинском районе Рязанской области, Карабухинское сельское поселение.
 Сергиевка — посёлок в Путятинском районе Рязанской области, Строевское сельское поселение.
 Сергиевка — село в Калининском районе Саратовской области.
 Сергиевка — село в Лысогорском районе Саратовской области, упразднено в 2001 г.
 Сергиевка — деревня в Знаменском районе Тамбовской области.
 Сергиевка — село в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Сергиевка — село в Петровском районе Тамбовской области.
 Сергиевка — село в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Сергиевка — село в Умётском районе Тамбовской области.
 Сергиевка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Сергиевка — деревня в Майнском районе Ульяновской области, упразднена в 2002 г.
 Сергиевка — до 1966 г. название деревни Сявель в Шацком районе Рязанской области.

Другое 
 Сергиевка — исторический район Санкт-Петербурга.
 Сергиевка — дворцово-парковый ансамбль в Петергофе.
 Сергиевка — исторический район Петергофа.

См. также 
 Сергиевка 1-я (значения)
 Сергиевка 2-я
 Сергиевка Вторая